Saint-Hilaire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire
 Jean Henri Jaume Saint-Hilaire